Натуральне число 919
 919 рік до нашої ери
 919 рік нашої ери